Jan Janowicz Zenowicz (zm. 1614) – kasztelan smoleński i witebski
 Jan Władysław Zenowicz – marszałek oszmiański